Johannes Larsen er navnet på flere personer:
 Johannes Larsen (1867-1961) − en dansk maler
 Johannes Larsen (agronom) (1899-1968) − en dansk agronom 
 Johannes Bitsch-Larsen (1900-1981) − direktør for A/S Schouw
 Johannes Larsen Flatla (1906-1973) − en norsk dyrlæge 
 Otto Johannes Larsen  − en dansk førstebibliotekar

Derudover har navnet også flere andre betydninger:
 Johannes Larsen Museet − et kunstmuseum i Kerteminde med udstilling af maleren Johannes Larsens værker
 Johannes Larsen (dokumentarfilm) − dansk dokumentarisk optagelse fra 1947.
 Johannes Larsen (film) − en dokumentarfilm fra 1957 om maleren Johannes Larsens værker